Zhang Rui (tafeltennisster) (1979), een Chinees/Hongkongs tafeltennisspeelster
Zhang Rui (voetbalster) (1989), een Chinees voetbalster